Kori steht für:
 Kori (Unternehmen), deutsches Heizungsbauunternehmen
 Kori (Währung), ehemalige Währungseinheit in Nordwestindien
 Kōri, alte japanische Verwaltungseinheit, siehe gun (Japan)

Kori oder Kōri ist der Familienname folgender Personen:
 August Sigismund Kori (1778–1850), deutscher Jurist
 Harumi Kōri (* 1953), japanischer Fußballspieler
 Heinrich Kori (1860–1938), deutscher Ingenieur, siehe Kori (Unternehmen)
 Hiromu Kōri (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Kazuko Kōri (* 1957), japanische Politikerin
 Nanaka Kori (* 1997), japanische Kugelstoßerin und Diskuswerferin

Siehe auch:
 Cori
 Cory
 Koori